Pieter Bruegel (1525–1569) flamand festő, eredeti neve Brueghel
 Pieter Brueghel (1564–1638) flamand festő, az előbbi fia